Schlesinger:

 Alice Schlesinger
 Arthur M. Schlesinger Jr.
 Bruno Walter Schlesinger
 James Rodney Schlesinger
 John Richard Schlesinger
 Frank Schlesinger
 Leon Schlesinger
 Leontine Schlesinger

 (1770) Schlesinger